Cuvântul digital înseamnă în general „numeric” și poate avea următoarele semnificații și întrebuințări:
 Afișare digitală, afișaj electronic numeric pentru date schimbătoare făcut prin afișoare, display-uri, ecrane, LCD-uri.
 Bibliotecă digitală, biblioteci "construite" cu tehnicǎ digitală, pe suport de date digital.
 Comunicație digitală, comunicație realizatǎ cu tehnicǎ digitalǎ, neanalogicǎ.
 Convertor Analog-Digital, un dispozitiv electronic ce transformǎ semnale analogice, tranzitorii, în semnale discrete, discontinue, digitale.
 Digital Cable Systems, companie de telecomunicații din România
 Digital divide - graniță imaginară care desparte lumea computerizată de cea necomputerizată
 Digital object identifier, prescurtat DOI
 Digital Private Network Signalling System, un protocol de rețea
  Digital Radio Mondiale (DRM) este un standard radio digital
 Digital Rights Management, prescurtat DRM, managementul drepturilor de autor în Internet
 Digital Signal Processor, prescurtat DSP, este un procesor ce prelucreazǎ digital semnale continue aplicate la intrare, și anume semnalele digitale în mod direct, iar cele analogice prin intermediul convertoarelor A/D.
 Digital Subscriber Line, prescurtat DSL, o procedură ce transmite digital foarte rapid date prin rețea de telefon obișnuitǎ.
 Digital Video, înregistrare, transmitere și redare de imagini prin tehnică digitală.
 Dolby Digital, procedeu digital de îmbunătățire a sunetului
 Electronică digitală, tehnologia industrială electronică digitală inclusiv know-how-ul teoretic corespunzător.
 Evul Întunecat digital
 Era digitală
 Filozofie digitală, unde temele dezbǎtute sunt legate direct de "era digitalǎ".
 Personal Digital Assistant, prescurtat PDA, calculatoare electronice mici pentru calcule, e-mail-uri, redactǎri de texte, orientare geografică, etc.
 Reglare de proces digitală, teoria și aplicațiile digitale în domeniul sistemelor de comandă și control procesual.
 Revoluție digitală, este rapida expansiune a tehnicii digitale, corelatǎ cu scǎderea considerabilǎ a prețurilor în acest domeniu.
 Semnal digital, este un domeniu în tehnologia informațională.
 Sistem digital, un sistem unde relațiile sunt digitale, informațiile reprezentându-se digital (prin semnale discrete).
 World Digital Library

Legături externe 
 MISTERELE CUVINTELOR / Digit(al), 19 august 2009, Alexandru Ciolan, Ziarul de Duminică